Кудашев () — російське, а також башкирське прізвище татарського (тюркського) походження.

Персоналії 
 князі Кудашеви — татарський князівський рід, який в 17-18 ст. прийняв православ'я і російське підданство
 Кудашев Олександр Сергійович (1872–1917) — піонер світового авіабудування, професор Київського політехнічного інституту
 Александер Кудашефф (Alexander Kudascheff, нар. 28.05.1951) — німецький журналіст і філолог, головний редактор радіостанції «Німецька Хвиля»